Wyoming County (New York)
 Wyoming County (Pennsylvania)
 Wyoming County (West Virginia)